Comitatul Gallatin, conform originalului din limba engleză, Gallatin County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate existente 
 Comitatul Gallatin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Gallatin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Gallatin, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Gallatin (dezambiguizare)